Сефевидское посольство к Людовику XIV —  посольство вызвавшее  большой резонанс во французском дворе в 1715 году, из-за смерти «Короля-Солнце». Глава посольства Мухаммед Рза-бек, или Мехмет Рза-бек, как его называют во французских источниках, был высокопоставленным чиновником Эриванское беглербегства. Он был выбран для этого посольства сефевидским шахом Хусейном и вошел в город Париж с инструкциями и большой свитой, чтобы указать, что они представляют великую империю.

Посольство 

Мухаммед Рза-бек был отправлен во Францию послом государства Сефевидов в марте 1714 года. Поскольку государство Сефевидов имело враждебные отношения с Османской империей, Мухаммед Рза-бек использовал одежду паломника, чтобы отправиться во Францию. Таким образом, он прошел через Стамбул и отправился во Францию в одежде паломника. Во время поездки он столкнулся с трудностями в городе Стамбуле и был арестован. В результате усилий Пьера Аллера, посла французского посольства в Стамбуле, он был освобожден из тюрьмы и отправлен во Францию. Несмотря на все проблемы, Мухаммед Рза-бек и группа, следовавшая за ним, достигли Марселя 23 октября 1714 года.

19 февраля 1715 года в 11:00 по местному времени Мухаммед Рза-бек, посол империи Сефевидов во Франции, въехал в Версальский дворец со своими слугами верхом. Король Франции организовал официальную церемонию встречи посла. Местные жители из Парижа и окрестностей толпились во дворце, чтобы увидеть посла из восточной страны. Зеркальный зал дворца был отведен для посла, и после того, как посол вошел в этот зал, зал был полностью полон. Художник Антонио Куапель и секретарь Бозе были готовы отметить прием посла. Мухаммед Рза-бек Гузгюлю вошел в комнату со своим переводом. Король дал послу переводчика, говорящего на персидском языке. В этот день в Версальском дворце был организован банкет в честь сефевидского посла. После обеда Мухаммед Рза-бек, простившийся с французским королем Людовиком XIV, покинул дворец. Мухаммед Рза-бек был принят королем в последний раз 13 августа 1715 года.

Сцену въезда сефевидского посла в Париж 7 февраля 1715 года изобразил Франсуа Пиду де Сен-Олон (1646-1720). Он был прикреплен к посольству Сефевидов в качестве офицера, а также дипломата при Людовике IV.

Мухаммед Рза-бек провел несколько месяцев в Версальском дворце и вел переговоры по нескольким вопросам между Францией и государством Сефевидов. Одним из направлений переговоров было желание учредить взаимных консулов. Он также обсудил с французской стороной вопрос о начале совместной военной операции против Османской империи. Однако ухудшение здоровья Людовика XIV помешало этим переговорам. Несмотря на это, Мухаммад Реза-бею удалось подписать контракт с Францией осенью 1715 года, когда он вернулся в империю Сефевидов. Договор, подписанный в Версале 13 августа, касался дружбы и финансовых вопросов. В результате этого соглашения в Марселе, Франция, было создано постоянное представительство империи Сефевидов. Хакопджан Деритджан был первым сефевидским консулом в городе Марселе, который играл главную портовую функцию в торговле Франции с Востоком.

12 сентября 1715 года он прибыл в портовый город Гавр, откуда отправился в Великое княжество Московское. Мухаммед Рза-бек вернулся в Ереван в мае 1717 года.

Влияние на литературу 
Во время своего пребывания в Париже образ жизни, щедрые траты и любовные истории Мухаммеда Рза-бея в конечном итоге включали таких персонажей, как Аманзолид, грузинка, проложило путь к написанию произведение Amanzolide, nouvelle historique et galante, qui contient les aventures secrètes de Mehemed-Riza-Beg, ambassadeur du Sophi de Perse à la cour de Louis le Grand en (1716 г.). Вскоре работа была переведена на английский язык. Работа, написанная в стиле Turquerie, также не учитывала разницу между османской или сефевидской турецкостью, а также восточным образом жизни.

Это отразилось в иранских письмах Монтескьё, которые более продолжительны и велики. Написанная в 1725 году критика французского общества была написана воображаемым иранским «человеком с добрыми намерениями».

Сен-Симон, французский военный, дипломат и писатель-мемориал, пишет, что, по дворцовым сплетням, Мухаммед Рза-бек на самом деле был вовсе не дипломатом, а обычным купцом из иранских земель, возможно, посланным наместником своей провинции для осуществления переговоров во Франции. Однако тогдашний министр торговли Франции Пончартрен представил его послом империи Сефевидов, чтобы развлечь или улучшить настроение старого короля. Кроме того, Сен-Симон заметил в Мухаммеде Рзе , что «в нем, казалось, не было ничего настоящего, и его манеры были такими же постыдными, как его жалкое общество и его гнусные дары». Более того, он не представил ни доверенности, ни указаний от сефевидского шаха или его министров.

См. также 
 Европейское посольство Сефевидов
 Европейское посольство Сефевидов (1599—1602)
 Сефевидско-русский договор (1717)

Примечания

Литература 
 
 

Посольства XVIII века
Внешняя политика Сефевидского государства